Andrej Sergejevič Karpač (* 6. června 1994) je běloruský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Je rodákem z obce Malaja Běrastavica v Běrastavickém okrese. Zápasit začal v 9 letech v nedaleké Veliké Běrastavici pod vedením Vladimira Valejčika. Na volný styl se specializoval na střední sportovní škole olympijských rezerv v Grodně pod vedením Alexandra Jaskulda. V běloruské volnostylařské reprezentaci se pohybuje od roku 2014 ve váze do 74 kg a v neolympijské váze do 70 kg. Jeho pozice v reprezentaci však není jednoduchá. Na velké turnaje dostávají pravidelně přednost Dagestánci Azamat Nurikov nebo v počátcích jeho sportovní kariéry Ali Šabanov.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Andreje Karpače na uni-leipzig.de

Běloruští volnostylaři
Narození 6. června
Narození v roce 1994
Narození v Bělorusku
Žijící lidé
Muži